

Culture et société 
 Farah Clothing est une entreprise de mode américaine.
 Farah est un personnage du jeu Prince of Persia.

Anthroponyme

Prénom 
 Farah () est un prénom féminin arabe, qui signifie « joie, gaieté ».
 Farah Diba ou Farah Pahlavi (1938-) est une impératrice iranienne.

Patronyme 

 Charles Farah Jr (1926-2001), un professeur américain de théologie et d'études historiques ;
 Cristina Ali Farah (1973-), une écrivaine italo-somalienne ;
 Daher Ahmed Farah (1962-), un homme politique djiboutien ;
 Kenza Farah, une chanteuse de R'n'B marseillaise, d'origine algérienne ;
 Mohamed Farah (1961-2020), un footballeur international somalien :
 Mohamed Farah (1983-), un athlète britannique et somalien ;
 Nura Farah (1979), une écrivaine finlandaise d'origine somalienne ;
 Nuruddin Farah (1945-), un écrivain somalien ;
 Robert Farah, un joueur de tennis colombien.

Toponymie

Farah, une province ;
 Farah, la capitale de cette province ;
 Farâh, un district de cette province ;

Tell el Farah (nord), une ville cananéenne puis israélite ;
 Tell el-Farah sud, un tell situé dans le Néguev, au sud d'Israël.

Ain Farah, site d'un château médiéval en ruine au Darfour.

Notes et références 

Homonymie de prénom
Prénom épicène
Prénom arabe